Такмичње у трчању на 10.000 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није одбранила Ана Дулсе Феликс из Португалије.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичарки из 17 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских скакачица увис 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествале су ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарлки у трци на 1.500 метара са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014 и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 10.000 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном